Berneuil ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Berneuil (Charente) im Département Charente
Berneuil (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
Berneuil (Haute-Vienne) im Département Haute-Vienne
Berneuil (Somme) im Département Somme

mit Namenszusatz:
Berneuil-en-Bray im Département Oise
Berneuil-sur-Aisne im Département Oise